Arena (gebouw), een gebouw voor muziek-, sport- of andere evenementen
Amfitheater, een gebouw waar in de Romeinse tijd gladiatoren- en andere gevechten werden gehouden
 Arena (bioscoop) een voormalige bioscoop in Rotterdam waarin daarna Nighttown gevestigd was
 Johan Cruijff ArenA, een voetbalstadion in Amsterdam
 Arenapark, een bedrijventerrein in Hilversum

Geografische aanduidingen:
 Arena (eiland), een eiland in de Filipijnen
 Arena (gemeente), een Italiaanse gemeente in de provincie Vibo Valentia
 Arena (tramhalte), een tramhalte in Londen
 Arena (Wisconsin), een plaats in de VS

Kunst:
 Arena (1953), een Amerikaanse film uit 1953
 Arena (1989), een Amerikaanse film uit 1989
 Arena (2011), een Amerikaanse film uit 2011
 Arena (2021), een Amerikaanse film uit 2021 
Arena (Britse televisieserie), een documentaire- en televisieserie die begon in 1975
 Arena (band), een Britse progressieve rockband
 Arena (Marsupilami), een album van de Britse muziekgroep Marsupilami
 Arena (album van The Scene), een album van de Nederlandse muziekgroep The Scene
 Arena (toneelgroep), een toneelgroep uit Amsterdam in de jaren 60 van de 20e eeuw
 Arena (André Volten), een kunstwerk van André Volten (uiteindelijk zonder titel gebleven)

Overige zaken:
 Arena (insect), een kevergeslacht
 Arena (uitgever), een uitgever van boeken
 Democratisch Sociale Partij (voorheen ARENA), een Braziliaanse partij
 Nationalistische Republikeinse Alliantie, een Salvadoraanse partij

Personen:
 Marie Arena (1966), een Belgisch politica